Сочилтепек има више значења:

 Сочилтепек (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Сочилтепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сочилтепек (Сочилтепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сочилтепек, Сан Франсиско (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сочилтепек (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику